Маратонска трка у мушкој конкуренцији на 5. Светском првенству у атлетици на отвореном 1995. одржана је 12. августа на улицама града са циљем на Стадиону Улеви у Гетеборгу.

Титулу освојену у Штутгарту 1993. није бранио Марк Плачес из САД-а.

Земље учеснице 
Учествовало је 78 атлетичара из 43 земљe.

  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)

  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)

  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 
Списак рекорда у маратону за мушкарце пре почетка светског првенства 5. август 1995. године

Најбољи резултати у 1995. години 
Десет најбржих светских атлетичара 1995. године је пре почетка светског првенства (5. августа 1995.) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1995.

Сатница

Резултати

Финале 

Такмичење је одржано 12. августа 1995. године у 14:00.,

Референце

Споаљашње везе 
 Комплетни резултати СП 1995. на сајту WA
 Резултати маратона на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1995.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном